Голт, Гольт (, ) — термін, який має декілька значень.

 Голт (прізвище) — неоднозначність

 Голт Маккелені (, нар. 1963) — американський актор, продюсер.

Голт () — село у графстві Дорсет, Англія.
 Голт () — село у графстві Вілтшир, Англія.

Гольт () — громада в Німеччині, розташована в землі Шлезвіг-Гольштейн.

Голт () — село у провінції Онтаріо

Голт  () — село комуни Летя-Веке повіті Бакеу в Румунії.

Голт () — округ (графство) у штаті Міссурі
 Голт () — округ (графство) у штаті Небраска
 Голт — місто, штат Міннесота
 Голт — місто, штат Міссурі
 Голт — переписна місцевість, штат Алабама
 Голт — переписна місцевість, штат Мічиган